Сайделман () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Сайделман, Артур Аллан — американский режиссёр, актёр, сценарист.
 Сайделман, Сьюзен (род. 1952) — американский кинорежиссёр.

См. также 
 Зайдельман